Lidio – forma maschile del nome proprio di persona Lidia
Lidio – riferito ai Lidi, popolo anatolico anticamente stanziato in Lidia
Lidio – linguaggio parlato dai Lidi
Modo lidio – antico modo musicale greco

Altri progetti